Седам-Кая (Орлиний заліт) - гора в Криму.
 Орлиний заліт (Учан-Су) - скеля з видовим майданчиком над водоспадом Учан-Су по дорозі з Ялти на Ай-Петрі
 Караул-Кая (масив Бойка), Орлиний Заліт (масив Бойка), Орта-Кая - лісиста гора (1134 м) в Криму на масиві Бойка.